Вакарчу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Вакарчук, Вадим (род. 1972) — молдавский тяжелоатлет.
 Вакарчук, Иван Александрович (1947—2020) — украинский физик, министр образования и науки Украины (2007—2010), ректор Львовского университета.
 Вакарчук, Святослав Иванович (род. 1975) — украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы»; сын Ивана Вакарчука.